Chepo : un district de la province du Panamá au Panama.
 Chepo (Panama, Panama) : un corregimiento et une ville panaméenne de la province de Panama
 Chepo Fútbol Club : le club professionnel panaméen de football de Chepo (Panama, Panama). 
  : un corregimiento et une ville panaméenne de la province de Herrera